Сан Хулио има више значења:

 Сан Хулио (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Хулио (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хулио (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику